Landesvater steht für:

 Landesherr, historisch
 Landesvater (Brauch), studentischer Brauch
 Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes, umgangssprachlich

Siehe auch:
 Landesmutter